Feoktistow () ist der Familienname von:

 Alexander Fjodorowitsch Feoktistow (* 1948), russischer Schachkomponist
 Jegor Nikolajewitsch Feoktistow (* 1993), russischer Volleyballspieler
 Konstantin Petrowitsch Feoktistow (1926–2009), sowjetischer Kosmonaut
 Lew Petrowitsch Feoktistow (1928–2002), russischer Physiker 

Siehe auch:
 Feoktistov (Mondkrater)
 Kap Feoktistow